Æthelflæd est un prénom anglo-saxon composé des éléments  « noble » et  « beauté ».

Æthelflæd peut désigner :
 Æthelflæd (morte en 918), fille d'Alfred le Grand, dame des Merciens de 911 à sa mort ;
 Æthelflæd de Damerham (fl. 944 - 962×991), la deuxième femme du roi Edmond  ;
 Æthelflæd Candida (fl. v. 962), la première femme du roi Edgar.

Aethelflaed peut désigner :
 Aethelflaed, un cratère de Vénus nommé en hommage à la dame des Merciens.

Anthroponyme anglo-saxon